MTV Music Awards 2004 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2004
 MTV Video Music Awards 2004

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2004